Het Europees kampioenschap curling voor vrouwen 2017 werd van 17 tot en met 25 november 2017 gehouden in het Zwitserse St Gallen. Titelverdediger was Rusland. Schotland won de finale met 6-3 van Zweden, en won zo (na 1975 en 2011) een derde Europese titel.

Overzicht 
Het was de 43ste editie van het Europees kampioenschap, en de elfde die in Zwitserland werd georganiseerd. De top acht van het voorbije EK mocht ook dit jaar aantreden in de A-divisie, aangevuld met de twee promovendi uit de B-divisie. De B-divisie bestond uit de twee degradanten van de A-groep van 2016, de twee stijgers van de C-groep van 2017 en zes landen die ook het jaar voordien in de B-divisie zaten. De C-divisie bestond dit jaar uit acht landen. Het kampioenschap voor C-landen werd van 8 tot en met 13 mei afgewerkt in Andorra, zodat de twee stijgers van deze groep konden deelnemen aan het B-kampioenschap in november.

De finale van het Europees kampioenschap werd gespeeld op 25 november tussen Zweden en Schotland. Na zeven ends hadden beide landen 3 punten gescoord. In het negende en tiende end had Zweden de hamer, maar de Schotten wisten twee keer een punt te stelen en wonnen de partij zo met 6-3. Voor Schotland was het de derde Europese titel. In de kleine finale won Italië met 7-6 van het gastland.

De top zeven van de groepsfase in de A-divisie plaatste zich voor het WK van 2018. Dit waren Zweden, Zwitserland, Schotland, Italië, Rusland, Duitsland en Tsjechië. Denemarken, dat als achtste eindigde, nam het in de challenges op tegen Finland, de winnaar van de B-divisie, voor het achtste en laatste ticket. De Deense ploeg sleepte uiteindelijk het laatste ticket uit de brand. Turkije en Hongarije eindigden op de laatste twee plekken, en degradeerden zo naar de B-divisie. Naast Finland promoveerde ook Letland naar de hoogste afdeling, door als tweede te eindigden in de B-divisie. Het net gepromoveerde Polen en Rusland eindigden dan weer op de laatste twee plekken in de B-divisie, en degradeerden hierdoor naar de derde afdeling.

A-divisie

Groepsfase

Challenges 

Zaterdag 25 november 2017, 14:00 uur

Denemarken plaatst zich voor het wereldkampioenschap 2018.

Play-offs

Derde plaats 
Vrijdag 24 november 2017, 19:00 uur

Finale 
Zaterdag 25 november 2017, 10:00 uur

B-divisie

Groepsfase

Play-offs

Derde plaats 
Vrijdag 24 november 2017, 13:30 uur

Finale 
Vrijdag 24 november 2017, 13:30 uur

Finland en Letland plaatsen zich voor de A-divisie van 2018.

C-divisie

Groepsfase

Play-offs

Finale 
Zaterdag 13 mei 2017, 09:00 uur

Voorronde 
Zaterdag 13 mei 2017, 09:00 uur

Tweede plaats 
Zaterdag 13 mei 2017, 14:30 uur

Spanje en Polen plaatsen zich voor de B-divisie.

Eindstand

Externe links 
 Resultaten EK 2017

2017
Curling in 2017
Curling
Sport in Sankt Gallen (kanton)